Antoni Pułaski (1747-1813) konfederat barski, poseł, marszałek-zastępca konfederacji targowickiej 
 Franciszek Jan Pułaski (1875-1956) historyk, historyk literatury, polityk i dyplomata 
 Franciszek Pułaski (zm. 1769), syn Jana i Justyny z Zarembów, komornik bielski, konfederat barski, rotmistrz przemyski, zmarł w Lesku wskutek ran odniesionych w bitwie pod Hoszowem
 Franciszek Ksawery Pułaski (1743-1769) starosta augustowski, konfederat barski, syn Józefa, brat Kazimierza i Antoniego, poległy w bitwie pod Łomazami
 Józef Pułaski (1704-1769) przywódca konfederacji barskiej, palestrant, starosta warecki, poseł
 Kazimierz Pułaski (1745-1779) dowódca i marszałek w konfederacji barskiej, generał w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych 
 Kazimierz Aleksander Pułaski (1800-1838) ksiądz, powstaniec listopadowy, działacz Towarzystwa Patriotycznego i Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. 
 Kazimierz Ferdynand Pułaski (1846-1926) ziemianin, historyk, genealog.
 Katherine Pulaski – postać z serialu Star Trek: Następne pokolenie
 Pułascy – rodzina Pułaskich

Statki i okręty 
Statki i okręty nazwane na cześć Pułaskiego
 ORP "gen. K. Pułaski" – polska fregata rakietowa
 SS "Pułaski" – polski statek pasażerski
 MS Kazimierz Pułaski – polski kontenerowiec eksploatowany w latach 1981-1992 przez Polskie Linie Oceaniczne
 SS "Casimir Pulaski" – amerykański statek typu Liberty
 Pułaski ex. "Kuźma Minin", ex. "Leuna" – drobnicowiec, zbudowany w 1928
 USS "Pulaski" – bocznokołowiec należący do US Navy
 USS "Casimir Pulaski" (SSBN-633) – okręt podwodny typu James Madison

Okręty nazwane na cześć miejsc noszących imię Pułaskiego:
 USS "Pulaski County" (LST-1088) – okręt desantowy do przewozu czołgów

Zobacz też 
 Pulaski